Забы́тый (также Найдёныш) — остров архипелага Северная Земля. Административно относится к Таймырскому Долгано-Ненецкому району Красноярского края.

Расположен в море Лаптевых в центральной части архипелага в 400 метрах к северу от мыса Баранова — северо-западного окончания острова Большевик, чуть западнее входа в залив Микояна.

Имеет форму развёрнутого на юг полумесяца с утолщённой западной частью. Длина острова составляет около 450 метров. Существенных возвышенностей нет. Берега ровные, пологие.

Топографические карты 
 

Острова архипелага Северная Земля
Острова моря Лаптевых